Table Island (englisch für „Tafelinsel“) ist der Name folgender Inseln:

 Table Island (Nunavut), Kanada
 Table Island (Südliche Shetlandinseln), Antarktika